Макемаке може да се отнася за:

 Макемаке е създателят на човечеството в митологията на Великденския остров (Рапа нуй)
 Макемаке, планета-джудже в Пояса на Кайпер